Вангажи:

 Вангажи — город в Инчукалнсском крае Латвии.
 Вангажи — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.